KCNH5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 988 амінокислот, а молекулярна маса — 111 877.

Кодований геном білок за функціями належить до іонних каналів, потенціалзалежних каналів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, транспорт калію, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну, калію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Калієві канали